4 miejscowości w Polsce: 
 Dawidy – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Jabłoń 
 Dawidy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Olszanka 
 Dawidy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Raszyn 
 Dawidy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk

Zobacz też: Dawidy Bankowe